Filip Kostić (Loznica, 1993. október 8. –) szerb labdarúgó, az osztrák Elektra csatára.

Jegyzetek 

1993-ban született személyek
Szerb labdarúgók
Labdarúgócsatárok
Élő személyek